Эстель Дезанж (, ) — бывшая французская порноактриса.

Биография 
Начала карьеру в 1999 году и в конечном итоге стала одной из самых популярных порноактрис Франции 2000-х годов. В 2000 году она получила премию Hot d'Or в номинации «лучшая французская старлетка», а в 2001 году в номинации «лучшая европейская актриса второго плана». После 2004 г. постепенно замедлила карьеру в бизнесе для взрослых. В 2009 году получает "приз почёта" Hot d'Or.

В 2002 году выпустила компиляционный альбом ее любимой музыки.

Дискография 
 French Kiss – La Sélection érotique d'Estelle Desanges – CD audio – Podis.
 French Kiss Volume 2 – La Sélection Glamour d'Estelle Desanges – CD audio – Podis.
 Sex Machine – N-Gels featuring Estelle Desanges – CD audio

Фильмография 
Ball Buster (2000)
Multi Angle Sex 1 (2000)
Rocco Meats an American Angel in Paris (2000)
Backstreets of Paris (2001)
Collectionneuse (2001)
Dessous de Clara Morgane (2001)
Max 2 (2001)
Misty Rain's Worldwide Sex 4: Sexo En Barcelona (2001)
Objectif: Star du X (2001)
Projet X (2001)
Candidate (2002)
Hot Frequency (2002)
Journal de Pauline (2002)
Luxure (2002)
Sex Total (2004)
Tu bosses ou tu baises (2005)
Concubines (2006)
La Pervertie (2007)
Proies du vice (2009)

Награды 
 1999 — Hot d'Or как лучшая европейская актриса
 2000 — Hot d'Or
 2009 — Приз почёта Hot d'Or

Примечания

Ссылки 
 
 Эстель Дезанж  на сайте Internet Adult Film Database
 Эстель Дезанж на сайте Adult Film Database
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы Франции
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами